Платфо́рма 130 км — железнодорожный остановочный пункт московского направления Октябрьской железной дороги. Располагается вне населённых пунктов в  Чудовском районе Новгородской области. 

Имеет две высокие платформы, предназначенные для входа и выхода только через одну дверь первого вагона электропоезда. Остановка пригородных электропоездов осуществляется по требованию.

Фото 
фото платформ на Викимапии

Расписание электропоездов 

 Расписание электропоездов на Яндекс.Расписаниях
 Расписание электропоездов на tutu.ru

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Чудовского района